Клейнмихели — фамилия, а также дворянский род.

Известные носители 
 Клейнмихель, Рихард (1846—1901) — немецкий пианист и композитор.
 Клейнмихель, Фридрих Юлиус (1846—1892) — немецкий художник.
 Хансен-Клейнмихель, Августа (1886—1968) — немецкая актриса и синхронная переводчица.

Дворянский род 
 Клейнмихель, Андрей Андреевич (1757—1815) — генерал-лейтенант, директор 2-го кадетского корпуса и Дворянского полка.
 Клейнмихель, Владимир Петрович (1839—1882) — генерал-майор, участник Русско-турецкой войны 1877—1878.
 Клейнмихель, Константин Петрович (1840—1912) — действительный статский советник, почётный гражданин Курска, владелец поместья Ивня.
 Клейнмихель, Мария Эдуардовна (1846—1931) — хозяйка великосветского салона в Петербурге.
 Клейнмихель, Николай Владимирович (1877—1918) — богодуховский уездный предводитель дворянства, последний Московский вице-губернатор.
 граф Клейнмихель, Пётр Андреевич (1793—1869) — российский государственный деятель, министр путей сообщения.